id. Kerpely Antal (1837–1907) kohómérnök, az MTA tagja
ifj. Kerpely Antal (1866–1917) kohómérnök